Im 42. Biathlon-Weltcup (offiziell: BMW IBU World Cup Biathlon) wurden zwischen dem 2. Dezember 2018 und dem 24. März 2019 36 von 37 geplanten Wettkämpfen ausgetragen. Saisonhöhepunkt waren die Biathlon-Weltmeisterschaften 2019 im schwedischen Östersund, die Ergebnisse der Weltmeisterschaften flossen mit in die Weltcupwertungen ein. Titelverteidiger des Gesamtweltcups waren Kaisa Mäkäräinen und Martin Fourcade.

Drei Jahre nach den letzten Weltcupveranstaltungen in Nordamerika standen in dieser Saison wieder Weltcups in Kanada und den Vereinigten Staaten auf dem Programm. Die Wettbewerbe in Kanada wurden erneut im Canmore Nordic Centre in Canmore abgehalten. Der Weltcup in den Vereinigten Staaten fand nicht mehr im Nordic Heritage Center in Presque Isle statt, sondern in Soldier Hollow im Bundesstaat Utah, wo die nordischen Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2002 ausgetragen wurden.

Nach den Enthüllungen des zweiten McLaren-Reports und den anhaltenden Diskussionen über die Ausrichtung von Weltcups in Russland wurden für diese Saison auf dem 132. Executive Board Meeting der IBU keine Wettkämpfe an Russland vergeben.

Unterhalb des Weltcups war der IBU-Cup 2018/19 als zweithöchste Wettkampfserie des Winters angesiedelt.

Übersicht

Saisonverlauf 

Den Gesamtweltcup der Herren gewann, nachdem Martin Fourcade in siebenmal in Folge gewonnen hatte, der Norweger Johannes Thingnes Bø. Vor Fourcade hatte zuletzt Johannes Thingnes Bø älterer Bruder Tarjei Bø den Gesamtweltcup gewinnen können. Außerdem sicherte sich Bø den Sieg in allen Einzeldisziplen. Dies gelang vor ihm nur den Franzosen Fourcade (2012/13, 2015/16, 2016/17, 2017/18) und Raphaël Poirée (2003/04).

Bei den Damen gewann die Italienerin Dorothea Wierer im letzten Rennen vor der ebenfalls aus Italien stammenden Lisa Vittozzi den Gesamtweltcupsieg. Dies war der erste Gesamtweltcupsieg für eine italienische Athletin. Die Wertung im Einzel gewann Lisa Vittozzi, den Sprintweltcup gewann, wie im Vorjahr, die Slowakin Anastasiya Kuzmina. Die Verfolgungswertung konnte Wierer für sich entscheiden und im Massenstart konnte sich die Schwedin Hanna Öberg ihren ersten Sieg in einer Einzelwertung sichern.

Die Staffel-, Nationen- und die Mixedwertung gewann sowohl bei den Damen als auch bei den Herren Norwegen.

Nachdem sich Fourcade im ersten Rennen der Saison gleich den Sieg und damit das gelbe Trikot sichern konnte, musste er es nach dem zweiten Rennen an Johannes Thingnes Bø abgeben der es auch die restliche Saison behielt. Mit 16 Siegen innerhalb einer Saison konnte Bø außerdem den Rekord von 14 Siegen von Fourcade aus der Saison 2016/17 übertreffen und stellte den Rekord von fünf Siegen in Folge von Fourcade (2016/17) und Ole Einar Bjørndalen (2004/05) ein. Bei den Damen gab es keine so starke Dominanz eines Athleten, sondern vor allem gegen Ende der Saison wechselten sich Wierer und Vittozzi mit der Führung im Gesamtweltcup ab.

Der Weltcup begann in diesem Jahr nicht wie üblich im Östersund, sondern in Slowenien auf der Pokljuka-Hochebene, da in Östersund im März die Weltmeisterschaften stattfanden. Anschließend an den Weltcup in Slowenien fanden Wettkämpfe in Hochfilzen und in Nové Město na Moravě statt. Im Januar fanden die Wettkämpfe wie üblich in Oberhof, Ruhpolding und Antholz statt. Nachdem Simon Schempp im Sprint in Oberhof nur 70. geworden war, beendete er seine Saison vorzeitig. Die schweren Schneefälle im Januar 2019 im Alpenraum beeinträchtigten auch die Durchführung der Wettkämpfe in Ruhpolding. Obwohl die Helfer trotz erheblicher Neuschneemengen, die in kürzester Zeit gefallen waren, die Strecken, die Zuschauerbereiche und die wichtigen Zufahrtswege rechtzeitig für die Wettkämpfe vorbereiten konnte, mussten Wettkämpfe verschoben werden. Die B 305, an der die Chiemgau-Arena liegt, wurde zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl wegen Lawinengefahr gesperrt. Martin Fourcade konnte nicht an die Dominanz der Vorjahre anknüpfen, er gewann zwar in Pokljuka das Einzel und die Verfolgung in Hochfilzen und erreichte danach bis auf ein Rennen die Top-Ten, entschloss sich aber dennoch als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften die Wettkämpfe in Nordamerika auszulassen.

Nachdem in der Saison 2015/16 zuletzt Wettkämpfe in Nordamerika ausgetragen wurden, fanden im Februar wieder Wettbewerbe dort statt. Die Wettkämpfe in Canmore waren von großer Kälte bestimmt. Da Rennen nur bis maximal minus 25 Grad stattfinden dürfen und für das Wochenende die Prognosen minus 30 Grad vorhersagten wurde das Wettkampfprogramm angepasst. Das Einzelrennen wurde in einer verkürzten Variante durchgeführt. Diese war erst im Sommer des letzten Jahres eingeführt worden. Bei dieser Variante laufen die Damen 12,5 km und bei den Herren 15 km. Die Strafminute für einen Fehler wurde von einer Minute auf 45 Sekunden verkürzt. Die Staffelrennen wurden von Samstag auf Freitag vorverlegt. Dadurch wollte man dann am Samstag, als Ersatz für den am Sonntag geplanten Massenstart, Sprintrennen durchführen können. Zum einen wurde so die Renndistanz für die Athleten verkürzt und der Sonntag war, aufgrund seiner noch niedrigeren Temperaturprognosen Wettkampfrei. Nachdem dann am Samstag allerdings auch Temperaturen von minus 29 Grad erreicht wurden, wurden die Sprintwettkämpfe ersatzlos gestrichen.
In Midway kam dann eine zweite Regeländerung zum Tragen. Die Single-Mixed-Staffel und die Mixedwettbewerbe fanden dort zum ersten Mal in umgekehrter Reihenfolge statt, das heißt die Herren starteten zuerst. Dies führte dazu, dass in der Single-Mixed-Staffel die Frauen mit 7,5 km eine längere Strecke zu absolvieren hatten als die Männer (6 km).

Im März fanden dann die Weltmeisterschaften in Östersund statt, bei welchen erstmals auch die Single-Mixed-Staffel ausgetragen wurden. Während Norwegen alle Staffelwettbewerbe für sich entscheiden konnte, gewann bei den Einzelwettkämpfen kein Athlet und keine Athletin zwei Goldmedaillen. Den Sprint gewannen Johannes Thingnes Bø und Anastasiya Kuzmina. Dies war die erste Goldmedaille bei Weltmeisterschaften für Kuzmina. Den anschließenden Verfolger gewannen Dmytro Pidrutschnyj und Denise Herrmann für beide war es die erste Medaille bei Weltmeisterschaften. Im Einzel konnte sich Hanna Öberg ihren ersten und Arnd Peiffer seinen fünften Weltmeistertitel sichern. Den abschließend Massenstart gewannen Dominik Windisch und Dorothea Wierer sowohl für Windisch als auch Wierer war es der erste Weltmeistertitel. Die abschließenden Wettkämpfe fanden, wie üblich, in Oslo statt.

Im Laufe der Saison konnten elf Athleten ihr erstes Weltcuprennen gewinnen. Dies waren Loginow, Quentin Fillon Maillet, Vetle Sjåstad Christiansen und Dmytro Pidrutschnyj bei den Männern und Julija Dschyma, Marte Olsbu Røiseland, Lisa Vittozzi, Franziska Preuß, Markéta Davidová und Hanna Öberg bei den Frauen.

Ermittlungen gegen russische Athleten und Funktionäre 
Während des zweiten Weltcups im österreichischen Hochfilzen wurde die russische Mannschaft durch die österreichischen Behörden über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens informiert. 

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, „dass in Österreich ein Ermittlungsverfahren gegen fünf Betreuer des russischen Biathlon-Teams wegen der Anwendung verbotener Substanzen bzw. Methoden zum Zweck des Dopings und fünf Sportler dieses Teams wegen schweren Betruges im Zusammenhang mit Doping geführt wird.“

Gemäß der österreichischen Strafprozessordnung wurden die beschuldigten Personen über das Ermittlungsverfahren informiert. Durchsuchungen oder Vernehmungen wurden nicht vorgenommen. Von Seiten des russischen Biathlonverbandes hieß es jedoch, dass Sportler und Betreuer sehr wohl durch Polizeibeamte befragt wurden. Zur Unterstützung schaltete der Verband die russische Botschaft in Wien ein. Die Vorwürfe betreffen den Zeitraum der Biathlon-Weltmeisterschaften 2017 in Hochfilzen.

Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte mit Hinweis auf ein laufendes Verfahren weder Details noch die Namen der betroffenen Personen. Pressevertreter nannten Anton Schipulin, Alexander Loginow, Jewgeni Garanitschew, Alexei Wolkow und Irina Starych als betroffene Personen, die jedoch nicht alle beim Weltcup in Hochfilzen vor Ort waren. Schipulin wehrte sich umgehend auf Instagram gegen den Dopingverdacht, Loginow bestätigte auf Instagram, dass es gegen ihn Anschuldigungen gibt.

Wettkampfkalender 

Abkürzungen der Disziplinen: Ez: Einzel, Sp: Sprint, Vf: Verfolgung, Ms: Massenstart, St: Staffel, MS: Mixed-Staffel, SMS: Single-Mixed-Staffel

Startquoten 
Zur Saison 2018/19 wurden die Startquoten leicht verändert: Die besten 25 Nationalverbände des Vorjahres im Weltcup erhalten weiterhin feste Startkontingente. Der beste Nationalverband des IBU-Cups, der keine Startquote für den Weltcup hat, erhält nun jedoch keinen Startplatz mehr. Dafür erhöhte die IBU die Zahl der Wild Cards von vier auf acht (höchstens zwei pro Verband). Insgesamt stieg die maximale Teilnehmerzahl in Sprint und Einzel von 110 auf 113.

 Die Pfeile zeigen die Zugewinne (↑) beziehungsweise Verluste (↓) von Startplätzen im Vergleich zur Vorsaison an.

Startquoten der Männer:
 6 Starter: , , , ,  ↑
 5 Starter:  ↓,  ↑,  ↑, , 
 4 Starter:  ↓, ,  ↓, , , ,  ↑
 3 Starter: , ,  ↓, , , 
 2 Starter: , 

Startquoten der Frauen:
 6 Starterinnen: , , ,  ↑,  ↑
 5 Starterinnen:  ↓, , ,  ↑,  ↓
 4 Starterinnen: , , ,  ↓, , ,  ↑
 3 Starterinnen: ,  ↓, , , , 
 2 Starterinnen: ,

Sonderregelungen 
Für den letzten Weltcup der Saison vergibt die IBU zusätzliche Startquoten. Jede Nation erhält pro Athleten unter den besten zehn der Gesamtwertung des IBU-Cups des abgeschlossenen Jahres einen zusätzlichen Quotenplatz. Diese Quotenplätze sind auf zwei pro Nation begrenzt und sind nicht personengebunden.

Ab dem Winter 2018/19 erhalten die Vorjahresgesamtsieger des IBU-Cups ein persönliches Startrecht für den ersten Weltcup der Saison. Deutschland und Norwegen konnten deshalb mit Karolin Horchler bzw. Vetle Sjåstad Christiansen für den Weltcup auf der Pokljuka insgesamt sieben Athletinnen bzw. Athleten melden.

Männer

Resultate und Kalender

Weltcupstände Männer

Tabellen

Ergebnisse Athleten

Ergebnisse Staffel

Frauen

Resultate und Kalender

Weltcupstände Frauen

Tabellen

Ergebnisse Athletinnen

Ergebnisse Staffel

Mixed 
Beim Kongress der IBU im Sommer 2018 wurde beschlossen, dass die Mixed-Rennen flexibler gestaltet werden können. Nach den bisherigen Regeln starteten immer die Frauen zuerst und die Männer am Ende. Durch die neue Regelung kann die Reihenfolge getauscht werden. Dies wird das erste Mal bei den Mixed-Wettbewerben in Midway der Fall sein.  Außerdem ist erstmals auch die Single-Mixed-Staffel im Programm der Weltmeisterschaften.

Resultate und Kalender

Weltcupstand Mixed

Ergebnisse Staffeln

Rücktritte 
Folgende Athleten haben ihre Karriere während oder nach der Saison 2018/19 beendet:

 : Michael Rösch
 : Laura Dahlmeier, Luise Kummer, Annika Knoll
 : Roland Lessing, Kauri Kõiv, Martin Remmelg
 : Laura Toivanen
 : Simon Fourcade
 : Rosanna Crawford, Brendan Green, Nathan Smith, Megan Tandy
 : Henrik L’Abée-Lund
 : Daniel Mesotitsch, Susanne Hoffmann
 : Anton Schipulin
 : Anastasiya Kuzmina
 : Fredrik Lindström
 : Gabriela Koukalová

Weblinks 
 Offizielle Homepage der IBU
 Offizielle Ergebnisdatenbank

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2018
Wintersport-Weltcup 2018/19
Biathlonveranstaltung 2018
Biathlonveranstaltung 2019